Meinhard III van Gorizia, graaf van Gorizia en Tirol (1231/1253-1258)
 Meinhard III van Tirol, graf van Tirol (1361-1363)